De Nyctiphruretidae zijn een familie van uitgestorven hallucicranide parareptielen bekend van de late Vroeg- tot het late Midden-Perm van Europees Rusland en zuid-centraal Verenigde Staten.

De Nyctiphruretidae werden in 1938 benoemd door Efremow. Michael S.Y. Lee definieerde in 1997 een ruimere klade Nyctiphruretia om zowel nyctiphruretiden als nycteroleteriden te omvatten. Recente cladistische analyses suggereren echter dat nycteroleteriden in plaats daarvan nauwer verwant zijn aan de Pareiasauria, waardoor Nyctiphruretus het enige geslacht van de familie en klade zou zijn. In 2014 beschreven en benoemden MacDougall & Reisz echter een tweede geslacht van Nyctiphruretidae, Abyssomedon uit het Midden-Leonardien van het late Vroeg-Perm van Comanche County. Het bevat als enige soort Ayssomedon williamsi, die de eerste nyctiphruretide vertegenwoordigt die bekend is uit Noord-Amerika, en de oudste soort van de familie.

Fylogenie 
Vóór de ontdekking van Abyssomedon vonden alle fylogenetische analyses, waaronder Säilä (2010) en Tsuji et alii (2012), de Nyctiphruretidae, die uitsluitend werd vertegenwoordigd door Nyctiphruretidae acudens, als zustertaxon van Procolophonia. De toevoeging van Abyssomedon door MacDougall en Reisz (2014) aan een bijgewerkte versie van de Tsuji et alii (2012) dataset, vond een monofyletische Nyctiphruretidae, genesteld in Procolophonia als het zustertaxon van Procolophonoidea - een clade gevormd door owenettiden en procolophoniden. Het volgende cladogram is vereenvoudigd naar de fylogenetische analyse van MacDougall en Reisz (2014) en toont de plaatsing van Nyctiphruretidae binnen Parareptilia. Verwantschappen binnen vetgedrukte eindclades worden niet getoond.

Uitgestorven Procolophonomorpha